Стийв Корика е бивш австралийски футболист и треньор на ФК Сидни в Националната младежка лига на Австралия.

Технически талантлив и опитен играч, играещ предимно като атакуващ халф, той е много гъвкав, способен да играе както централно, така и странично, или дори като втори нападател. Обявява пенсионирането си от професионалния футбол на 16 февруари 2010 г. поради нараняване.

Национален отбор 
Записал е и 32 мача за националния отбор на Австралия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Австралийски футболисти
Футболисти на Лестър Сити
Футболисти на ФК Улвърхамптън